11-й чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 22 августа по 1 сентября 1990 года в трёх городах Китая с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Китай — страна-организатор;
 Куба, Перу, ГДР, Бразилия, СССР, Япония, Южная Корея — по итогам чемпионата мира-1986;
 Италия, Тайвань, Канада, Аргентина, Египет— по итогам континентальных чемпионатов 1989 года;
 США, Нидерланды, ФРГ — по итогам мировой квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
16 финалистов чемпионата мира на первом этапе разбиты на 4 группы. Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образуют 4 пары 1/8 финала, победители в которых также выходят в четвертьфинал. 5—8-е и 9—12-е места по системе плей-офф разыграли команды, проигравшие соответственно в 1/4 и 1/8 финала. 13—16-е места в круговом турнире разыграли команды, занявшие в предварительных группах последние места.

Групповой этап

Группа A 
Пекин 

 22 августа: Южная Корея — Египет 3:0 (15:0, 15:1, 15:1); Китай — Италия 3:0 (15:5, 15:1, 15:11).
 23 августа: Южная Корея — Италия 3:0 (15:9, 15:6, 15:7); Китай — Египет 3:0 (15:1, 15:4, 15:2).
 24 августа: Италия — Египет 3:0 (15:4, 15:0, 15:0); Китай — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:5, 15:2).

Группа В 
Шанхай 

 22 августа: Куба — Тайвань 3:0 (15:10, 15:9, 15:13); Япония — ФРГ 3:1 (15:7, 12:15, 15:5, 15:7).
 23 августа: Куба — ФРГ 3:0 (15:5, 15:7, 15:8); Япония — Тайвань 3:0 (15:5, 15:8, 15:13).
 24 августа: Тайвань — ФРГ 3:1 (15:10, 11:15, 15:8, 15:5); Куба — Япония 3:1 (15:10, 13:15, 15:4, 15:13).

Группа С 
Шанхай 

 22 августа: СССР — Нидерланды 3:1 (14:16, 15:11, 15:6, 15:7); Перу — Канада 3:1 (15:5, 12:15, 15:7, 15:9)..
 23 августа: Перу — Нидерланды 3:0 (15:13, 15:7, 15:3); СССР — Канада 3:0 (15:3, 15:1, 15:10).
 24 августа: Нидерланды — Канада 3:0 (15:9, 15:11, 15:5); СССР — Перу 3:0 (15:8, 15:12, 15:6).

Группа D 
Шэньян 

 22 августа: США — ГДР 3:0 (15:4, 15:13, 15:8); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:2, 15:8, 15:5).
 23 августа: США — Бразилия 3:0 (15:9, 15:10, 15:5); ГДР — Аргентина 3:0 (15:8, 15:6, 15:8).
 24 августа: США — Аргентина 3:0 (15:2, 15:8, 15:5); Бразилия — ГДР 3:1 (14:16, 15:5, 15:1, 15:9).

Классификационный раунд за 13—16 места 
Шанхай 

 27 августа: ФРГ — Египет 3:0 (15:1, 15:0, 15:0); Канада — Аргентина 3:0 (15:2, 15:2, 15:12).
 28 августа: ФРГ — Канада 3:2 (7:15, 15:10, 15:10, 10:15, 15:8); Аргентина — Египет 3:0 (15:1, 15:3, 15:4).
 29 августа: Канада — Египет 3:0 (15:0, 15:2, 15:5); ФРГ — Аргентина 3:0 (15:8, 15:8, 15:11).

Классификационные матчи 
27 августа. Пекин
 Куба — США 3:0 (15:13, 15:12, 15:10); Китай — СССР 3:0 (15:13, 15:13, 16:14).

Плей-офф

1/8 финала 
27 августа. Шэньян
 Бразилия — Италия 3:0 (15:5, 15:4, 15:11)
 Перу — Тайвань 3:0 (15:3, 15:5, 15:7)
 Япония — ГДР 3:0 (15:4, 15:11, 15:12)
 Южная Корея — Нидерланды 3:1 (9:15, 15:8, 15:8, 15:9)

Четвертьфинал 
30 августа. Пекин
 СССР — Бразилия 3:1 (9:15, 15:0, 15:9, 15:13)
 Китай — Перу 3:0 (15:5, 15:6, 15:3)
 США — Япония 3:1 (15:13, 15:5, 11:15, 15:13)
 Куба — Южная Корея 3:0 (15:5, 15:3, 15:8)

Полуфинал за 1—4 места 
31 августа. Пекин
 Китай — США 3:0 (15:7, 15:8, 15:7)
 СССР — Куба 3:0 (17:15, 15:7, 15:8)

Полуфинал за 5—8 места 
31 августа. Пекин
 Южная Корея — Бразилия 3:1 (15:13, 15:13, 11:15, 15:4)
 Перу — Япония 3:0 (15:1, 15:2, 15:6)

Полуфинал за 9—12 места 
29 августа. Шэньян
 Италия — Тайвань 3:2 (5:15, 15:12, 11:15, 15:2, 15:9)
 Нидерланды — ГДР 3:0 (15:2, 15:2, 15:12)

Матч за 11-е место 
30 августа. Шэньян
 Тайвань — ГДР 3:2.

Матч за 9-е место 
30 августа. Шэньян
 Нидерланды — Италия 3:1.

Матч за 7-е место 
1 сентября. Пекин
 Бразилия — Япония 3:0 (15:12, 15:13, 15:8).

Матч за 5-е место 
1 сентября. Пекин
 Южная Корея — Перу 3:1 (15:10, 15:10, 9:15, 15:7).

Матч за 3-е место 
1 сентября. Пекин
 США — Куба 3:1 (11:15, 15:13, 15:9, 15:6).

Финал 
1 сентября. Пекин
 СССР — Китай 3:1 (15:13, 6:15, 15:9, 16:14).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Валентина Огиенко, Марина Панкова, Елена Батухтина, Ирина Ильченко, Татьяна Сидоренко, Ирина Пархомчук, Светлана Василевская, Елена Овчинникова, Ирина Горбатюк, Светлана Корытова, Юлия Бубнова, Ольга Толмачёва. Главный тренер — Николай Карполь.

 : Лан Пин, Ци Лили, Хэ Юньшу, Лай Явэнь, Ли Гоцзюнь, Сюй Лицюнь, Ли Юэмин, Сюй Синь, У Дань, Мао Уян, Сюй Хуэйцзюань, Чжоу Хун. Главный тренер — Ху Цзинь.

 : Карен Кемнер, Тэмми Ли, Рут Лаванон, Кимберли Оден, Элайна Оден, Тоня Уильямс, Тара Кросс-Бэттл, Лори-Энн Эндикотт, Лайэн Сато, … Главный тренер — Терри Лискевич.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Ирина Пархомчук.
 Лучшая нападающая:  Ана Мозер
 Лучшая блокирующая:  Кимберли Оден
 Лучшая на подаче:  Ли Гоцзюнь
 Лучшая в защите:  Лай Явэнь
 Лучшая связующая:  Сюй Хуэйцзюань
 Лучшая на приёме:  Соня Аяукан

Источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1990 год в волейболе
Чемпионаты мира в Китае
Август 1990 года
Сентябрь 1990 года
Спорт в Китае в 1990 году
Международные соревнования по волейболу в Китае